Pojmenování Saint-Simon má více významů:

Lidé 
 Charles de Rouvroy de Saint-Simon (1601-1690)
 Claude de Rouvroy, první vévoda de Saint-Simon (1607-1693)
 Louis de Rouvroy vévoda de Saint-Simon (1675-1755) – francouzský diplomat a historik
 Claude Charles de Rouvroy de Saint Simon (1695-1760) – biskup noyonský, později métský
 Charles-François de Rouvroy de Saint Simon (1727-1794) – poslední biskup a hrabě z Agde, popravený během Velké francouzské revoluce
 Marie-Christine-Chrétienne de Rouvroy de Saint-Simon (1728-1774) – hraběnka z Valentinois
 Antoine-Charles de Saint-Simon (1734-1785)
 Claude-Anne de Rouvroy de Saint Simon (1743-1819) – francouzský generál a politik
 Henri, hrabě de Saint-Simon (1760-1825) – francouzský osvícenský filosof, zakladatel saint-simonismu
 Henri-Jean-Victor de Rouvroy de Saint-Simon (1782-1865) – francouzský generál a politik

Dynastie 
 De Rouvroy de Saint-Simon

Města

Francie 
 Saint-Simon, Aisne, město v départementu Aisne
 Saint-Simon, Cantal,město v départementu Cantal
 Saint-Simon, Charente, město v départementu Charente
 Saint-Simon, Lot, město v départementu Lot
 Saint-Simon-de-Bordes, město v départementu Charente-Maritime
 Saint-Simon-de-Pellouaille, město v départementu Charente-Maritime

Kanada 
 Saint-Simon, Bas-Saint-Laurent, Quebec
 Saint-Simon, Montérégie, Quebec
 Saint-Simon, New Brunswick
 Saint-Simon-les-Mines, Quebec

Šlechtický titul 
 Vévoda ze Saint-Simon, francouzské vévodství s centrem v Saint-Simon (Aisne)

Externí odkazy